Bokler oder Bökler ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Heinrich Bökler (1718–1759), Anatom und Hochschullehrer
 Willy Bokler (1909–1974), deutscher Geistlicher